Храм на Кибела може да се отнася за:

 Храм на Кибела в Песинт, историческа Фригия;
 Храм на Кибела в Древен Рим на Палатинския хълм;
 Храм на Кибела в Лион;
 Храм на Кибела на острова в Дуранкулашкото езеро;
 Храм на Кибела в Балчик.